3-й национальный чемпионат Армении по футболу 1994 года — турнир Высшей лиги, в котором вновь приняли участие 15 клубов. Чемпионом во второй раз стал «Ширак» (Гюмри).

 Вместо отказавшегося «Импульса» (Дилижан) включен «Азнавур» (Ноемберян).
 «Звартноц» (Эчмиадзин) переименован в СКА-«Араи» (Эчмиадзин).
 «Наирит» (Ереван), «Лори» (Ванадзор), СКА-«Араи» (Эчмиадзин) и «КанАЗ» (Ереван) выбыли из Высшей лиги и в 1995 году будут выступать в Первой лиге.
 Из-за сокращения Высшей лиги до 12 клубов из Первой лиги поднялся только «Арагац» (Гюмри).

Итоговая таблица 

И = Сыграно матчей; В = выигрыши; Н = ничьи; П = проигрыши; З = кол-во забитых голов; П = кол-во пропущено голов; О = Очки

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Армении по футболу 1994
 Первая лига Армении по футболу 1994

Ссылки 
 klisf: Армянская Премьер-Лига 1994 (1) 
 klisf: Армянская Премьер-Лига 1994 (2) 
 rsssf: Армянская Премьер-Лига 1994 

Футбол в Европе в 1994 году
Спорт в Армении в 1994 году
Чемпионат Армении по футболу